Каненсия ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Занимает площадь 52,7 км². Население — 504 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Мадрида